Enrico di Gand, filosofo fiammingo (1217-1293)
Hendrik van Gent, astronomo olandese (1900-1947)